Прошлогодний чемпион — Энди Маррей — защищал свой титул, но проиграл в четвертьфинале Сэму Куэрри. Победителем турнира в рекордный восьмой раз стал швейцарский теннисист Роджер Федерер. Для швейцарца эта победа стала 19-й на турнирах Большого шлема.

После проигрыша Маррея, Новак Джокович мог бы стать первой ракеткой мира, если бы выиграл титул. Однако сербский теннисист снялся из-за травмы локтя в четвертьфинальном матче против Томаша Бердыха. Таким образом, шотландец останется первой ракеткой мира после окончания турнира.

Посев 

  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Новак Джокович (Четвертьфинал, снялся из-за травмы)
  'Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Четвёртый круг)  Станислас Вавринка (Первый круг)  Милош Раонич (Четвертьфинал)  Марин Чилич (Финал)  Доминик Тим (Четвёртый круг)  Кэй Нисикори (Третий круг)  Александр Зверев (Четвёртый круг)  Томаш Бердых (Полуфинал)  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий круг)  Григор Димитров (Четвёртый круг)  Люка Пуй (Второй круг)  Гаэль Монфис (Третий круг)  Жиль Мюллер (Четвертьфинал)

<ol start=17>
  Джек Сок (Второй круг)
  Роберто Баутиста Агут (Четвёртый круг)
  Фелисиано Лопес (Первый круг, снялся из-за травмы)
  Ник Кирьос (Первый круг, снялся из-за травмы)
  Иво Карлович (Первый круг)
  Ришар Гаске (Первый круг)
  Джон Изнер (Второй круг)
  Сэм Куэрри (Полуфинал)
  Альберт Рамос-Виньолас (Третий круг)
  Стив Джонсон (Третий круг)
  Миша Зверев (Третий круг)
  Фабио Фоньини (Третий круг)
  Хуан Мартин дель Потро (Второй круг)
  Карен Хачанов (Третий круг)
  Фернандо Вердаско (Первый круг)
  Паоло Лоренци (Второй круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Мартон Фучович (Первый круг)
  Томми Хаас (Первый круг)
  Брайдан Клейн (Первый круг)
  Кэмерон Норри (Первый круг)
  Денис Шаповалов (Первый круг)
  Джеймс Уорд (Первый круг)
  Дмитрий Турсунов (PR, первый круг)

<ol start=8>
  Ежи Янович (PR, третий круг)
  Джон Миллман (PR, первый круг)
  Андреас Хайдер-Маурер (PR, первый круг)
  Ричардас Беранкис ''(PR, первый круг)
  Танаси Коккинакис ''(PR, первый круг)
  Эрнест Гулбис (PR, третий круг)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 
По итогам квалификации в сетку турнира пробились:

  Симоне Болелли (Второй круг)
  Стефанос Циципас (Первый круг)
  Тейлор Фриц (Первый круг)
  Петер Гоёвчик (Второй круг)
  Андрей Рублёв (Второй круг)
  Александр Уорд (Первый круг)
  Эндрю Уиттингтон (Первый круг)
  Лукаш Росол (Второй круг)

<ol start=9>
  Илья Марченко (Первый круг)
  Даниэль Брандс (Первый круг)
  Сергей Стаховский (Второй круг)
  Рубен Бемельманс (Третий круг)
  Кристиан Гарин (Первый круг)
  Себастьян Офнер (Третий круг)
  Стефано Травалья (Первый круг)
  Николас Ярри (Первый круг)

Лаки-лузер:

  Александр Бублик (Первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Интересные факты 
Роджер Федерер выиграл турнир, не проиграв ни одного сета. При этом все семь его соперников были славянского происхождения (Александр Долгополов, Душан Лайович, Михаил Зверев, Григор Димитров, Милош Раонич, Томаш Бердых и Марин Чилич).

Ссылки 
 Сетка турнира
 Сетка турнира на сайте Международной федерации тенниса

Взрослые